Gommans ist der Familienname folgender Personen:

 Ewoud Gommans (* 1990), niederländischer Volleyballspieler
 Jos Gommans, Historiker 
 Karl-Heinz Gommans (1922–2005), deutscher Fußballspieler
Siehe auch:

 Gammams, Fluss in Namibia (mündet in Arebbusch Rivier)